De slag om Broekhuizen, een klein Limburgs dorpje aan de Maas, was een veldslag die zich eind november 1944 afspeelde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de geallieerde operatie Nutcracker die de linkeroever van de Maas in Limburg bevrijdde van de Duitse bezetter.

Aanloop
De 15e (Schotse) Infanteriedivisie van het Britse leger had op 19 november 1944 het kanaal van Deurne overgestoken en was bezig aan een snelle opmars naar de Maas. Op 22 november waren Sevenum en Horst bevrijd.  Het aflossende Monmouthshire regiment had vertraging opgelopen door landmijnen en het bijzonder natte novemberweer waardoor de opmars in een modderpoel moest verlopen. Een Duitse eenheid Fallschirmjäger had zich verschanst aan de Maas in Kasteel Broekhuizen.

De slag
De Schotten troffen het bezette kasteel aan en dachten met een snelle actie vlak voordat ze afgelost zouden worden dit te veroveren. De poging  mislukte en leidde tot grote verliezen aan Schotse zijde. In het gevecht dat eind november plaatsvond werd kasteel Broekhuizen uiteindelijk door het 3e bataljon van het Monmouthshire Regiment van de 11e Pantserdivisie veroverd op de Duitsers. In totaal sneuvelden 43 man aan geallieerde zijde en raakten 140 gewond. 139 Duitsers werden krijgsgevangen gemaakt en er waren aan die zijde naar schatting tussen 17 en 60 doden te betreuren.

Nasleep
Het Britse leger voltooide op 3 december de bevrijding van de linker Maasoever in Limburg. Na de oorlog werd de Sherman M4-A4 'Crab' mijnenveger die door een panzerfaust was uitgeschakeld, overgebracht naar Oorlogsmuseum Overloon. Op 29 oktober 1994 werd aan de kerhofmuur van Broekhuizen een herinneringsmonument onthuld.

Literatuur
 A. Korthals Altes en N.K.C.A. in 't Veld, 1981, Slag in de schaduw: Peel/Maas 1944-1945, Uitgeverij Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo

Externe link 
  The liberation of Broekhuizen in november 1944 (gearchiveerd)

Broekhuizen
Geschiedenis van Limburg
Geschiedenis van Horst aan de Maas
1944